Languriidae är en familj av skalbaggar. Languriidae ingår i överfamiljen Cucujoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Languriidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Languriidae (Cucujoidea)